Mochinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mochinger (1603–1652), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher

Mochinger steht für: 

 Mochinger, bajuwarische Sippe im Bayern des 8. und 9. Jahrhunderts, siehe Mohingara (Adelssippe)